Velika nagrada Austrije (službeno:Formula 1 Großer Preis von Österreich 2017) utrka je bolida Formule 1. Održana je 9. srpnja 2017. godine u Spielbergu u Austriji. Bila je to deveta utrka sezone 2017.

Sudionici utrke

* Zamjena, treći vozač

Izvještaj
Britanac Lewis Hamilton u Mercedesu bio je najbrži na prva dva slobodna treninga u petak. U subotu na trećem treningu najbrže vrijeme ostvario je Nijemac Sebastian Vettel u Ferrariju.

Prva startna pozicija pripala je Fincu Valtteriju Bottasu koji je bio četiri stotinke brži od drugoplasiranog Vettela. Hamilton je ostvario treće najbolje vrijeme, ali je utrku startao kao osmi zbog kazne za promjenu mjenjača. Drugi startni red pripao je Fincu Kimiju Räikkönenu i Australcu Danielu Ricciardu u Red Bullu.

Bottas je odlično startao, zadržao prvo mjesto i odjurio naprijed. Räikkönen je pao iza Ricciarda i Romaina Grosjeana. Max Verstappen je loše startao. Rus Daniil Kvyat je na kočenju za prvi zavoj, udario u McLaren Fernanda Alonsa, a Španjolac potom u Verstappenov bolid koji je pri tome pretrpio oštećenje na kvačilu, te je bio primoran odustati. Williamsovi vozači, Brazilac Felipe Massa i Kanađanin Lance Stroll, su se odlično snašli u neredu u prvom zavoju, te su sa 17. i 18. startne pozicije na kraju prvog kruga bili na 9. i 10. mjestu.

Hamilton je prvi ušao u boks kod vodećih vozača. Britanac je prije toga sustigao Räikkönena, ali ga nije uspio prestići. Dva kruga nakon Hamiltona, u boks ulazi Ricciardo, a u idućem krugu i Vettel. Ferrari je odlučio Räikkönena ostaviti na stazi nešto duže, pa je Finac u boks otišao tek u 44. krugu, dva kruga nakon svog sunarodnjaka u Mercedesu. Na kraju utrke došlo je do dvoboja između Hamiltona i Ricciarda za 3. mjesto, no Australac je uspio zadržati Hamiltona iza sebe. Također, Vettel je sustigao Bottasa na samom kraju utrke, ali je Valtteri bez većih problema zadržao Nijemca iza sebe, te tako došao do svoje druge pobjede u Formuli 1.

Najbrža vremena treninga

Rezultati kvalifikacija

  – Lewis Hamilton je dobio 5 mjesta kazne zbog promjene mjenjača.

Rezultati utrke

  – Pascal Wehrlein je startao iz boksa.

Zanimljivosti
Vozači
 2. pobjeda za Valtterija Bottasa
 2. najbolja startna pozicija za Valtterija Bottasa
 93. postolje za Sebastiana Vettela
 23. postolje za Daniela Ricciarda

Konstruktori
 69. pobjeda za Mercedes
 80. najbolja startna pozicija za Mercedes

Ukupan poredak nakon 9 od 20 utrka

 Velika nagrada Azerbajdžana 2017. - Prošla utrka ← Formula 1 – sezona 2017. → Sljedeća utrka -  Velika nagrada Velike Britanije 2017.

Izvori

Vanjske poveznice
 2017 Austrian Grand Prix StatsF1

Austrija-2017
Austrija